Ка́рповка — топоним:

Реки 
 Карповка — один из рукавов Невы в Санкт-Петербурге.
 Карповка — река в Волгоградской области.
 Карповка — река в Забайкальском крае, бассейн Амура.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Карповка — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Карповка — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Карповка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Карповка — деревня в Карповском сельсовете Логойский района Минской области.
 Карповка — деревня в Малиновском сельсовете  Логойский района Минской области.
 Карповка — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Карповка  — до 1992 года название села Узунжал Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Карповка — село в Бакалинском районе Башкортостана.
 Карповка — село в Выгоничском районе Брянской области.
 Карповка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Карповка — село в Городищенском районе Волгоградской области.
 Карповка — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Карповка — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Карповка — хутор в Советском районе Курской области.
 Карповка — упразднённый посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Карповка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Карповка — деревня в Воротынском районе Нижегородской области.
 Карповка — посёлок в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Карповка — село в Таврическом районе Омской области.
 Карповка — село в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Карповка — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Карповка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Карповка — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Карповка — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Карповка — хутор в Багаевском районе Ростовской области.
 Карповка — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Карповка — село в Чертковском районе Ростовской области.
 Карповка — село в Кинельском районе Самарской области.
 Карповка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Карповка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Карповка — посёлок в Пестречинском районе Татарстана.
 Карповка — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Карповка — село в Красногвардейском районе.
 Карповка — село, включённое в состав села Двуречья Нижнегорского района.

Украина 
 Карповка — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Карповка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Карповка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Карповка — село в Краматорском районе Донецкой области Лиманской городской общины.
 Карповка — село в Краматорском районе Донецкой области.
 Карповка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Карповка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Карповка — село в Городнянском районе Черниговской области.

Прочее 
 «Карповка» — петербургская интернет-газета.

См. также 
 Большая Карповка
 Малая Карповка
 Новокарповка
Верхняя Карповка
 Карпов
 Карпова
 Карпово
 Карповская
 Карповский
 Карповское